The Man with the Iron Heart steht für:
 The Man with the Iron Heart, Originaltitel des Spielfilms Die Macht des Bösen (2017)
 The Man with the Iron Heart (Roman), Roman von Harry Turtledove aus dem Jahr 2008